Hrvatska:
 Korita (Lipik), naselje u općini lipik
 Korita (Mljet), naselje na Mljetu
 Korita (Otok), naselje u općini Otok (općina)
 Korita (Rakovica), naselje u općini Rakovica

BiH:
 Korita (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Korita (Bosansko Grahovo, BiH), naselje u općini Bosansko Grahovo
 Korita (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Korita (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad

Crna Gora:
 Korota (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje